Кня́зев (Кня́зева) — русская фамилия, также топоним.

Князев

А 
 
 
 
 Князев, Анисим Титович (1722—1798) — российский геральдист и генеалог.
 Князев, Артемий Юрьевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Князев, Артём (род. 1980) — узбекский фигурист-парник.

Б

В 
 Князев, Вадим Васильевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Князев, Валерий Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист.
 
 Князев, Виктор (1925) — советский прыгун с шестом.
 Князев, Владимир Валерианович (1848—1929) — губернатор Полтавской губернии.
 Князев, Всеволод Гаврилович (1891—1913) — российский поэт серебряного века.

Г 
 
 Герасим (Князев) (ум. 1829) — архимандрит, настоятель Симонова монастыря Московской епархии Русской православной церкви.

Д 
 Князев, Данила Сергеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Князев, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — российский биатлонист.

Е

И

К 
 Князев, Кирилл Леонидович (род. 1983) — российский хоккеист.

Л 
 Князев, Лев Николаевич (1926—2012) — писатель, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.

М 
 Князев, Марат Дмитриевич (1934—1984) — советский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР.
 Князев, Милослав (род. 1973) — литовский писатель-фантаст.

Н

С 
 
 Князев, Станислав Никифорович (род. 1948) — белорусский генерал, юрист и историк.

Ф



Топоним 
 Князев — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.

См. также

Примечания